Келли-Энн Баптист — легкоатлетка Тринидада и Тобаго, которая специализируется в беге на 100 метров. Бронзовая призёрка чемпионата мира среди юношей 2003 года. Бронзовая призёрка чемпионата мира 2011 года с результатом 10,98. На олимпийских играх 2012 года заняла 6-е место — 10,94. На Олимпиаде 2008 года также выступала на дистанции 100 метров, на которой не смогла пройти дальше четвертьфинала. 

Личный рекорд в беге на 100 метров — 10,83, на дистанции 200 метров — 22,36.

В настоящее время проживает во Флориде.

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции Тринидада и Тобаго
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года